El BVM2012 es un club de baloncesto localizado en Mieres del Camino, capital del concejo de Mieres.